De vissoort Vetje, een kleinblijvende karperachtige vis (Latijns: Leucaspius delineatus).
 Het personage Vetje uit de verhalen van James Barrie over Peter Pan.